La temporada 2010-11 de la Premier League, coneguda també com a Barclays Premier League, fou la dinovena des de la seva creació el 1992. El campió fou el Manchester United. El torneig va començar a l'agost del 2010 i acabà el 22 de maig del 2011. 20 equips hi participaren, 17 dels quals ja hi eren a la temporada 2008-09, i 3 dels quals van pujar de la Football League Championship (segona divisió anglesa).

Promoció i Descens 
 Equips ascendits: Newcastle United FC, West Bromwich Albion FC, Blackpool FC.
 Equips descendits: Burnley FC, Hull City AFC, Portsmouth FC

Dades dels clubs 
Clubs participants en la Premier League 2010/11:

Resultats

Enllaços externs 
 PremierLeague.com 

2010-11
Competicions futbolístiques del 2010
Competicions futbolístiques del 2011